Joiner steht für:
 englisch Tischler
 Joiner (Arkansas), eine Stadt im Mississippi County (Arkansas) im US-Bundesstaat Arkansas

Joiner ist der Familienname folgender Personen:
 Alvin Nathaniel Joiner (* 1974), US-amerikanischer Rapper und Schauspieler, siehe Xzibit
 Charles Joiner (* 1947), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Craig Joiner (* 1974), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Duncan Joiner, US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Julia Dolly Joiner (* 1956), gambische Politikerin
 Rusty Joiner (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 Sonny Alade Joiner, gambischer Basketballnationalspieler

Siehe auch:
 Joyner